Europski olimpijski odbori (European Olympic Committees/Comités olympiques européens), međunarodna športska organizacija 50 olimpijskih odbora. Središte organizacije je u Rimu, Italija. Trenutačni predsjednik je Patrick Hickey. 2012. godine je na zasjedanju organizacije dogovoreno osnivanje Europskih igara čije će se prvo izdanje održati 2015.

Članovi

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Olimpijske igre